BZN steht für:
 BZN (Band), niederländische Popband
 Bozeman Yellowstone International Airport (IATA-Code), US-amerikanischer Flughafen in Montana
 Bidding Zone, Gebotszone im europäischen Energiehandel, vgl. Energy Identification Code

BzN steht für:
 Beiträge zur Namenforschung, namenkundliche Fachzeitschrift

bzn steht für:
 Boano (Sprache) (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache auf Boano, Inselgruppe der Molukken, Indonesien

Abkürzung